Bastard é o quinto álbum da banda alemã Stahlmann. Foi lançado em 16 de junho de 2017.

Faixas

Faixas (Edição limitada)

Álbuns de Stahlmann
B
Álbuns de 2017
Álbuns em língua alemã